Lecomtedoxa är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Lecomtedoxa ingår i familjen Sapotaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ljungordningen
Lecomtedoxa